Parte (música)
Parte (direito)
Parte ― conceito filosófico no campo de estudo de partes e todo da mereologia

Pessoas
Arvo Pärt - compositor estoniano
Juhan Parts - ex-primeiro-ministro da Estônia

Desambiguação